Ajak kan syfta på:

 Ajak (serie), – en Marvel Comics-karaktär, medlem av Eternals, ibland känd som "Ajax the Greater"

Geografi

Ungern 

 Ajak (ort), Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Robotskapade Ungernförgreningar